James Duff (1752–1839) – brytyjski generał i polityk 
 James Duff (1831–1878) – brytyjski polityk, deputowany z North Norfolk
 James H. Duff (1883–1969) – amerykański prawnik i polityk, senator i gubernator Pensylwanii
 James Duff (ur. 1955) – amerykański scenarzysta i producent filmowy